

Palmarès

Allenatore 

Bordeaux: 1998-99

Bordeaux: 2001-2002

Individuale
Trophées UNFP du football: 1
Miglior allenatore della Division 1: 1999

Altri progetti

Collegamenti esterni